Ludwig Wolff, znany także jako Adolfo Wolff (zm. po 1871) – włoski rewolucjonista i szpieg niemiecko-żydowskiego pochodzenia
 Ludwig Wolff (1857-1919) – chemik niemiecki, współodkrywca redukcji Wolffa Kiżnera
 Ludwig Wolff (1859-1923) – pedagog, wydawca, działacz społeczny, poseł Niemieckiej Partii Ludowej na Sejm Ustawodawczy
 Ludwig Wolff (1876-1958) – pisarz i reżyser niemiecki
 Ludwig Wolff (1893-1968) – polityk nazistowski i oficer SS pochodzący z Łodzi